Салорно (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.

Население составляет 2939 человек (2008 г.), плотность населения составляет 89 чел./км². Занимает площадь 33 км². Почтовый индекс — 39040. Телефонный код — 0471.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей, празднование 30 ноября.

Демография 

Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.salorno.bz.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики